Journey’s End steht für: 

 Journey’s End (1930), britisch-amerikanischer Film von James Whale
 Journey’s End (2017), britischer Film von Saul Dibb
 Journey’s End (Album), Jazzalbum von Miroslav Vitouš (1982)